Op het toernooi van Wimbledon in 1992 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 juni tot en met 5 juli 1992.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Larisa Savtsjenko-Neiland en Natallja Zverava hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. In de finale kwamen zij tegenover elkaar te staan.

Het als tweede geplaatste duo Gigi Fernández / Natallja Zverava won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Jana Novotná en Larisa Savtsjenko-Neiland in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Amerikaanse Fernández had daarnaast 25 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Wit-Russin Zverava 22.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams waren als zesde geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen het Amerikaanse koppel Gretchen Magers en Robin White.
 Nicole Muns-Jagerman en Brenda Schultz kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Carin Bakkum en Maria Strandlund (Zweden) hadden zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – ook zij bereikten de tweede ronde.
 Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans hadden de eerste ronde als eindstation.
 Caroline Vis en Michelle Jaggard-Lai uit Australië konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er was één Belgische deelneemster:
 Sabine Appelmans speelde samen met de Nederlandse Miriam Oremans – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1992